Алекса́ндр Гео́ргиевич Гуля́ев (, Рубцовск, Алтайская губерния — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Александр Георгиевич Гуляев родился 11 сентября 1917 года в Рубцовске, Алтайский край. В 1933 году поступил в Ташкентское художественное училище, занимался у В. П. Марковой, А. Н. Волкова, М. И. Курзина. В 1937 году, окончив училище, приехал в Ленинград и поступил на факультет живописи Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры. Занимался у А. Е. Карева, И. П. Степашкина, Е. М. Чепцова, А. И. Заколодина-Митина, М. Д. Бернштейна, С. В. Приселкова, Л. Ф. Овсянникова.

В 1941 году Александр Гуляев добровольцем ушёл на фронт. Участвовал в обороне Ленинграда. Был демобилизован в 1943 по ранению. В том же году возобновил занятия в институте в Самарканде и вместе с учреждением в 1944 году возвратился в Ленинград. В 1946 году окончил институт по мастерской А. Осмёркина с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — историческая картина «Минин и Пожарский». В том же году был принят в члены Ленинградского Союза художников.

Впервые участвовал в выставке в 1940 году. С конца 1940-х постоянный участник ленинградских, а также республиканских и всесоюзных художественных выставок. Писал жанровые, историко-революционные и батальные картины, портреты, пейзажи, натурные этюды. Автор картин «Портрет периметриста завода им. Воскова Е. Чемизова» (1950), «Для великих строек» (1951), «Старый двор», «У магазина», «Казахстан. Степной посёлок» (все 1955), «Решение о вооружённом восстании», «Ожидание почты» (обе 1957), «Крымские горы», «У пирса», «Сибирский дворик» (все 1958), «Освободители Приморья», «Осень», «Полдень» (все 1960), «Незабываемое утро», «Зимка. Старая Ладога» (обе 1961), «Серый день» (1968), «Портрет А. В. Басковой» (1971), «Металлисты» (1975) и других.

На рубеже 80-х и 90-х годов работы Александра Гуляева в составе экспозиций произведений ленинградских художников были представлены европейским зрителям на целом ряде зарубежных выставок.

Скончался 22 июня 1995 года в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни.

Произведения А. Г. Гуляева находятся в музеях и частных собраниях в России, Японии, Франции, США и других странах.

Выставки

Примечания

Источники 
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — Л. : Лениздат, 1951. — С. 10.
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года. Каталог. — М.-Л. : Искусство, 1951. — С. 15.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1956 года. Каталог. — Л. : Ленинградский художник, 1958. — С. 9.
 1917—1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л. : Ленинградский художник, 1958. — С. 13.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1959. — С. 10.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1963. — С. 9.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1961. — С. 15.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1964. — С. 15.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1971. — С. 7.
 Наш современник. Каталог выставки произведений ленинградских художников 1971 года. — Л. : Художник РСФСР, 1972. — С. 10.
 Наш современник. Зональная выставка произведений ленинградских художников 1975 года. Каталог. — Л. : Художник РСФСР, 1980. — С. 14.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л. : Художник РСФСР, 1987. — С. 34.
 Peinture Russe. Catalogue. — Paris : Drouot Richelieu, 24 Septembre 1991. — p. 30-31.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris : Drouot Richelieu, 18 Fevrier, 1991. — INDEX 182 à 194.
 РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ peinture russe : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris : Drouot Richelieu, 26 Avril, 1991. — INDEX 186 à 189.
 ECOLE DE SAINT-PETERSBOURG : catalogue / ARCOLE / Etude Gros-Delettrez. — Paris : Drouot Richelieu, 13 Mars, 1992. — INDEX 26 à 30.
 Peintures Russes — РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ : catalogue / s.a. Servarts n.v. / Palais Des Beaux-Arts. — Bruxelles : Servarts s.a., 17 Fevrier, 1993. — 64 p. — Р. 23.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург : НП-Принт, 2007. — С. 19, 388, 389, 391, 396, 397, 403. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт-Петербург : «Первоцвет», 2007. — С. 56.
 Смирнова, С. А. Гуляев Александр Георгиевич //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941—1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.296-298.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Художники СССР
Художники России
Художники-пейзажисты России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников